Vathy ( ‚tief‘ oder ‚tiefer Hafen‘) ist der Name zahlreicher Orte in Griechenland:

 Vathy (Gemeindebezirk) auf der Insel Samos, Region Südliche Ägäis

der Ortschaften:
 Vathy (Ägina) auf der Insel Ägina, Region Attika
 Vathy (Avlida) im Gemeindebezirk Avlida der Gemeinde Chalkida, Region Mittelgriechenland
 Vathy (Samos) im Gemeindebezirk Vathy der Gemeinde Samos, Region Südliche Ägäis

der Dörfer und Siedlungen: 
 Vathy (Methana) im Gemeindebezirk Methana der Gemeinde Trizina, Region Attika
 Vathy (Astypalea) auf Astypalea, Region Südliche Ägäis
 Vathy (Korfu) im Gemeindebezirk Thinali der Gemeinde Korfu, Region Ionische Inseln
 Vathy (Sifnos) auf Sifnos, Region Südliche Ägäis
 Vathy (Anatoliki Mani) im Gythio der Gemeinde Anatoliki Mani, Region Peloponnes
 Vathy (Kreta) im Gemeindebezirk Agios Nikolaos der Gemeinde Agios Nikolaos, Region Kreta
 Vathy (Meganisi) auf Meganisi, Region Ionische Inseln
 Vathy (Ziros) im Gemeindebezirk Anogio der Gemeinde Ziros, Region Epirus

 Vathy (Ithaka) die ehemals offizielle und heute umgangssprachlich verwendete Bezeichnung der Stadt Ithaki (Stadt) auf der gleichnamigen Ionischen Insel

Vathy ist der Familienname von:

 Zsuzsa Vathy (1940–2017), ungarische Schriftstellerin